Nägeli eller Naegeli er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Carl Wilhelm von Nägeli (1817–1891), schweizisk botaniker
 Harald Naegeli (* 1939), schweizisk graffitikunstner
 Hans Georg Nägeli, (1773–1836), schweizisk musikpædagog og komponist
 Oskar Naegeli (1885–1959), schweizisk skakmester og dermatolog

Se også 
 Naegele